Przepięcie atmosferyczne
 Przepięcie dorywcze
 Przepięcie dynamiczne
 Przepięcie funkcjonalne
 Przepięcie łączeniowe
 Przepięcie piorunowe
 Przepięcie przejściowe
 Przepięcie ziemnozwarciowe